Ірина Фалконі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Даліла Якупович.

Франческа Ск'явоне виграла титул, у фіналі перемігши Лару Арруабаррену з рахунком 6–4, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Copa Sony Ericsson Colsanitas, одиночний розряд
2017